Медальный зачёт на летних юношеских Олимпийских играх 2018 — неофициальный командный зачёт национальных олимпийских комитетов (НОК) по количеству медалей, полученных спортсменами в течение III летних юношеских Олимпийских игр, которые прошли в Буэнос-Айресе (Аргентина), с 6 по 18 октября 2018 года.

Изменения 
В ноябре 2019 года, таиландская тяжелоатлетка, чемпионка Игр в весовой категории до 63 кг, сдала положительный допинг-тест на запрещённое вещество, после чего была лишена медали. Вследствие этого произошло перераспределения наград и спортсменка Турции стала золотым призёром, Узбекистана — серебряным, а Новой Зеландии — бронзовым призёром Игр.

Медальный зачёт 
Порядок в таблице основан на информации, представленной Международным олимпийским комитетом (МОК). По умолчанию национальные комитеты упорядочены по количеству золотых медалей, выигранных спортсменами соответствующего национального комитета. После этого учитывается количество серебряных медалей, далее — количество бронзовых медалей. Если между странами равное количество медалей, то страны получают одинаковые места и записываются в алфавитном порядке кодов стран МОК. В некоторых дисциплинах проходили смешанные командные соревнования, которые состояли из спортсменов разных НОК. Медали, выигранные такими командами, включены в таблицу как медали, выигранные «смешанными командами».

Две золотые медали были вручены в смешанных соревнованиях по BMX-фристайлу. Следовательно серебряная медаль не вручалась. Две серебряные медали были также вручены в соревнованиях по плаванию на дистанции 50 метров баттерфляем среди юношей, а также в парусном спорте в классе IKA Twin Tip Racing у девушек и юношей. Бронзовые медали в данных дисциплинах не вручались. В соревнованиях по дзюдо, карате и тхэквондо вручались две бронзовые медали (всего 25 дополнительных бронзовых медалей). Кроме того, две бронзовые медали были вручены в соревнованиях по плаванию на дистанциях 50 метров баттерфляем и 50 метров вольным стилем среди девушек.

Примечания

Ссылки 
 Медальный зачёт

Летние юношеские Олимпийские игры 2018
Итоги летних юношеских Олимпийских игр